Copa América 2021 (grupp B) spelades mellan den 13 och 27 juni 2021.

Tabell

Matchdag 1

Brasilien mot Venezuela

{{Resultat med trupp|id=BRA-VEN
|nr       = 1
|bild     = BRA-VEN 2021-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Marquinhos Neymar Gabriel Barbosa 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|domare   = 
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Colombia mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=COL-ECU
|nr       = 2
|bild     = COL-ECU 2021-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Edwin Cardona 
|mål2     = 
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 
|domare   = 
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 2

Colombia mot Venezuela

{{Resultat med trupp|id=COL-VEN
|nr       = 5
|bild     = COL-VEN 2021-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Peru

{{Resultat med trupp|id=BRA-PER
|nr       = 6
|bild     = BRA-PER 2021-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Alex Sandro Neymar Everton Ribeiro Richarlison 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 3

Venezuela mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=VEN-ECU
|nr       = 9 
|bild     = VEN-ECU 2021-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Edson Castillo Ronald Hernández 
|mål2     =  Ayrton Preciado Gonzalo Plata
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Colombia mot Peru

{{Resultat med trupp|id=COL-PER
|nr       = 10
|bild     = COL-PER 2021-06-20.svg
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Miguel Borja 
|mål2     =  Sergio Peña Yerry Mina
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 4

Ecuador mot Peru

{{Resultat med trupp|id=ECU-PER
|nr       = 13
|bild     = ECU-PER 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Renato Tapia Ayrton Preciado 
|mål2     =  Gianluca Lapadula André Carrillo
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=BRA-COL
|nr       = 14
|bild     = BRA-COL 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Roberto Firmino Casemiro 
|mål2     =  Luis Díaz
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 5

Brasilien mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=BRA-ECU
|nr       = 17
|bild     = BRA-ECU 2021-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Éder Militão 
|mål2     =  Ángel Mena
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Venezuela mot Peru

{{Resultat med trupp|id=VEN-PER
|nr       = 18
|bild     = VEN-PER 2021-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  André Carrillo
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Officiell hemsida

B